

Architettura 
 Leiter I Building – edificio commerciale storico di Chicago

Persone 
 Johann von der Leiter – statolder di Ingolstadt
 Mary Victoria Leiter – nobildonna britannica di origine americana viceregina d'India
 Reinhard Leiter – ex sciatore alpino italiano
 Saul Leiter – fotografo e pittore statunitense
 Von der Leiter – famiglia nobile tedesca

Personaggi 
 Felix Leiter – personaggio in alcuni film della serie di James Bond